Алтамира је пећина у Шпанији.

Алтамира може имати и друга значења:

 Алтамира (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Алтамира (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Алтамира, Ел Гвајал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Алтамира (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Алтамира (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алтамира (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алтамира (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алтамира (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира, Ла Провиденсија (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира, Ел Закатал (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамира (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Алтамира (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алтамира, Сан Матео (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алтамира (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алтамира (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алтамира (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алтамира (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алтамира (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алтамира, Ранчо де Хосе Гранадос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алтамира (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алтамира (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алтамира, Ел Фрихолар (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алтамира (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Алтамира (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алтамира (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алтамира (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алтамира (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алтамира (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алтамира (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алтамира (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алтамира (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Алтамира (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира, Хосефа Гонзалез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира, Ла Есперанза (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира (Гвадалупе), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира, Лос Балбоа (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира, Кампо Верде (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира, Кападеро (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алтамира (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алтамира (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алтамира (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алтамира (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алтамира (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алтамира (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алтамира (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алтамира, Километро 25 (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алтамира (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алтамира (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алтамира, Ла Бондотита (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Алтамира (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Алтамира (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алтамира (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алтамира (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алтамира (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алтамира (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Алтамира (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Алтамира (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Алтамира (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Алтамира (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Алтамира (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алтамира (Алтамира, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алтамира (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алтамира, Алтамира де лос Лопез (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алтамира (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алтамира (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алтамира (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтамира (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Алтамира (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику